A 2009-es wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes versenyét a svájci Roger Federer nyerte meg az amerikai Andy Roddick előtt, 5–7, 7–6(6), 7–6(5), 3–6, 16–14 arányban. A meccs minden idők leghosszabb férfi egyes döntője volt játszott game-ek tekintetében (77 játék), a döntő szett rekord 95 percig tartott. Az előző évi címvédő, Rafael Nadal térdsérülés miatt visszalépett a torna kezdete előtt.

Roger Federer 15. Grand Slam-címét nyerte, amellyel megdöntötte Pete Sampras tizennégy győzelemből álló rekordját, és új Grand Slam-rekordot állított fel a férfimezőnyben.

Kiemeltek 

  Rafael Nadal (visszalépett sérülés miatt)
  '''Roger Federer (Bajnok)
  Andy Murray  (Elődöntő)
  Novak Đoković  (Negyeddöntő)
  Juan Martín del Potro (Második kör)
  Andy Roddick (Döntő)
  Fernando Verdasco (Negyedik kör)
  Gilles Simon (Negyedik kör)
  Jo-Wilfried Tsonga (Harmadik kör)
  Fernando González (Harmadik kör)
  Marin Čilić (Harmadik kör)
  Nyikolaj Davigyenko (Harmadik kör)
  Robin Söderling (Negyedik kör)
  Marat Szafin (Első kör)
  Tommy Robredo (Harmadik kör)
  David Ferrer (Harmadik kör)
  James Blake (Első kör)

 Rainer Schüttler ''(Második kör)
 Stanislas Wawrinka ''(Negyedik kör)
 Tomáš Berdych ''(Negyedik kör)
 Feliciano López ''(Első kör)
 Ivo Karlović ''(Negyeddöntő)
 Radek Štěpánek ''(Negyedik kör)
 Tommy Haas ''(Elődöntő)
 Dmitrij Turszunov ''(Első kör)
 Jürgen Melzer ''(Harmadik kör)
 Philipp Kohlschreiber ''(Harmadik kör)
 Mardy Fish ''(Harmadik kör)
 Igor Andrejev ''(Negyedik kör)
 Viktor Troicki'' (Harmadik kör)
 Victor Hănescu ''(Harmadik kör)
 Albert Montañés ''(Harmadik kör)
 Nicolas Kiefer ''(Első kör)

Főtábla 
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 LL = szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei

F1